Sergei Awerinzew ist der Name folgender Personen:

*Sergei Sergejewitsch Awerinzew (1937–2004), russischer Literaturwissenschaftler und Slawist
Sergei Wassiljewitsch Awerinzew (1875–1957), russisch-sowjetischer Zoologe